Een inwoner van Canada
Een Canadese kano